Čengić est un patronyme bosniaque composé du prénom Cengiz et du suffixe patronymique slave -ić (« fils de Cengiz »).

Il est porté notamment par :
  (1946–1992), joueur de handball yougoslave ;
  (né en 1957), homme politique bosnien ;
  (1780–1840), général ottoman.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque